«Слияние двух лун» () — американский эротический фильм режиссёра Залмана Кинга.

Сюжет 
Жизнь юной и обворожительной Эйприл похожа на прекрасную сказку — знатные родители, шикарный дом, бабушка-миллионерша и респектабельный жених из богатой аристократической семьи. В высшем обществе они считаются идеальной парой.

Но за две недели до свадьбы Эйприл, беспокойная и чувственная натура, влюбляется в загадочного мускулистого красавца Перри, работающего в приехавшем в город передвижном парке аттракционов, и они с головой окунаются в омут всепоглощающей страсти…

В ролях

Ссылки 

Эротические фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы США 1988 года